Zhao Zihe (; ur. 29 lipca 2000) – chiński kombinator norweski. Olimpijczyk (2022) oraz uczestnik mistrzostw świata seniorów (2019).

Kariera 
W 2012 rozpoczął treningi biegów narciarskich. W 2016 jego trener został trenerem chińskiej kadry narodowej kombinatorów norweskich i namówił Zhao Zihe do zmiany dyscypliny. Jest jednym z pionierów kombinacji norweskiej w Chińskiej Republice Ludowej.

W Pucharze Kontynentalnym startuje nieregularnie od sezonu 2018/2019. W Pucharze Świata wziął udział w trzech konkursach sezonu 2019/2020. W Ruce był 54. (HS142/5 km) i 44. (HS142/10 km), w Lahti zajął 15. miejsce w konkursie drużynowym. Wystąpił także na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019.

Na igrzyskach 2022 wystartował w drużynie, z kwoty miejsc przyznanych gospodarzom. W skokach uzyskał odległość 98,0 m i zdobył 54,6 punktów. Bieg ukończył z czasem 14:23,0, jako przedostatni ze wszystkich zawodników, wyprzedzając jedynie swojego kolegę z reprezentacji Fana Haibina. Chińska Republika Ludowa zajęła ostatnie 10. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2019/2020: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2018/2019: 95.
 sezon 2019/2020: niesklasyfikowany
 sezon 2020/2021: nie brał udziału
 sezon 2021/2022: 84.
 sezon 2022/2023:

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 18 marca 2023

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2019: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Chińscy kombinatorzy norwescy
Chińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 2000